Lipoltov bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

 Lipoltov (Lapitzfeld), Ortsteil von Tuřany u Chebu, Okres Cheb
 Lipoltov (Hradiště) (Lappersdorf), Wüstung auf dem Truppenübungsplatz Hradiště, Okres Karlovy Vary
 Lipoltov (Rudetschlag), Wüstung in der Gemeinde Dolní Dvořiště, Okres Český Krumlov